Кочега́ров — русская фамилия; имеет женскую форму Кочегарова. Известные носители:

 Кочегаров, Алексей Фёдорович (1908—1991) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны, кавалер «Серебряной Звезды» (США).
 Кочегаров, Владимир Васильевич (род. 1939) — советский футболист и тренер.
 Кочегаров, Максим Константинович (1899—?) — полковник МГБ СССР, начальник ряда военно-учебных заведений НКВД СССР.
 Кочегаров, Николай Борисович (1953—2003) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.

См. также 
 Кочегарова
 Кочегар (значения) 
 Кочегарово